Le Palamède, een Frans schaaktijdschrift (1836-1847)
Palamedes (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Palamedes (toneelstuk), een werk van Joost van den Vondel uit 1625
 Palamedes (Arthurlegende), een van de ridders van de Ronde Tafel
 (2456) Palamedes, een planetoïde
 Palamedes (videospel), een computerspel uit 1990
 Schaakgezelschap Palamedes (1846-1946), een voormalig schaakvereniging in Leiden